Sciacallaggio – comportamento tenuto da chi depreda le proprietà altrui in occasione di calamità, guerre o altri eventi eccezionali
Sciacallaggio – azione compiuta da animali al fine di alimentarsi con carcasse altrui